Die Abkürzung RMJ bezeichnet:
 Reichsministerium der Justiz bzw. Reichsminister der Justiz, siehe Reichsjustizministerium
 Ring Missionarischer Jugendbewegungen e.V., siehe netzwerk-m
 Real Media Jukebox, ein Audio- und Videoformat von RealNetworks

Abkürzung